Кристофер Уоллис (, род. 26 октября 1990) — австралийский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Океании 2014 г. (участвовал также в чемпионате Океании 2005 г.).

Неоднократный участник чемпионатов Австралии.

Серебряный призер юниорского чемпионата Австралии (до 18 лет) 2007 г.

Чемпион штата Виктория 2006, 2007 и 2010 гг.

Победитель чемпионата острова Северный 2012 г. (выступал вне конкурса, звание чемпиона получил Л. Ли).

Неоднократный участник турниров серий Australian Masters и Doeberl Cup.

В составе сборной Мельбурна участник чемпионата мира среди команд городов 2012 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Партии К. Уоллиса в базе Chessgames
 Личная карточка К. Уоллиса на сайте 365Chess

Шахматисты Австралии
Шахматисты XXI века
Мастера ФИДЕ по шахматам